Steyr SK 105 «Кирасир» () — австрийский лёгкий танк 1970-х годов. 

В австрийских вооружённых силах классифицируется как истребитель танков.

История 
Танк SK 105, также известный под названием Kürassier, разрабатывался с 1965 года компанией Saurer-Werke. В 1970 году разработку танка по требованиям австрийских сухопутных войск переняла компания Steyr-Daimler-Puch. 

Первый опытный образец создан в 1967 году, а установочная партия последовала в 1971 году.

Общий выпуск составил около 600 машин, производство завершено. Танк состоял на вооружении армий вооружённых сил Австрии и экспортировался в несколько других стран мира.

Конструкция 
Механик-водитель располагается впереди слева. Башня размещена в центральной части корпуса, двигатель и трансмиссия — в задней. Башня с двухплоскостным приводом представляет собой улучшенную французскую качающуюся башню Fives-Cail Babckok FL-12, в верхней части которой находится 105-мм пушка. Слева от пушки — место командира, справа — наводчика.

Башня сложной формы расположена в центральной части корпуса. Командирская башенка расположена слева. Справа на крыше башни размещён большой прожектор, работающий в инфракрасном и обычном режиме. Под ним — лазерный дальномер. 105-мм пушка снабжена дульным тормозом с двумя отражательными перегородками, а также теплоизоляционным кожухом. Индивидуальная торсионная подвеска включает в себя пять опорных катков с каждой стороны, а также переднерасположенные ленивцы, заднерасположенные ведущие колёса и по три поддерживающих катка.

Боепитание пушки производится двумя магазинами револьверного типа по 6 снарядов каждый. Пушка ведёт огонь осколочно-фугасными, противотанковыми кумулятивными и дымовыми снарядами, однако при небольших доработках она также может стрелять бронебойными подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном.

Вертикальная и горизонтальная наводка осуществляется механическими приводами (предусмотрено аварийное ручное управление). Башня вращается на 360° в горизонтальной плоскости. Вертикальная наводка — в диапазоне −8/+12°.

Боевая масса танка — 17,8 т — вполне сопоставима с массой современных БМП и БТР.

Модификации 

 Steyr SK 105/A2 — модернизированный вариант танка SK 105 с рядом усовершенствований, включая новую систему управления огнём и автоматом заряжания и бронебойные оперённые подкалиберные снаряды.
 SK-105A3 — на танке установлено 105-мм американское орудие M68 (аналог английской L7), стабилизированное в двух плоскостях наведения (это стало возможным после установки на пушку высокоэффективного дульного тормоза и внесения изменений в конструкцию башни), а также новая система управления огнем (лазерный дальномер и электронный баллистический вычислитель). Значительно усилена броневая защита передней части башни (в результате, боевой вес машины возрос до 20,7 тонн).
 "Patagón" - аргентинский вариант модернизации (башня французского танка AMX-13 на шасси SK-105).

Страны-эксплуатанты 
  — по состоянию на 2010 год, 48 SK-105 оставалось на вооружении и ещё 71 на хранении, в дальнейшем они были сняты с вооружения
  — в 1978 году в Австрии были заказаны и в 1979-1980 гг. - поставлены первые танки SK-105, в 2005-2009 гг. четыре из них были переоборудованы в танки "Patagón"; по состоянию на начало 2022 года 107 SK-105A1, 6 SK-105A2 и 4 "Patagón" оставались на вооружении аргентинской армии
  — в 1978 году в Австрии были заказаны и в 1979-1980 гг. - поставлены первые 36 танков SK-105 и две БРЭМ на их базе; по состоянию на начало 2022 года 36 SK-105A1 и 18 SK-105A2 оставались на вооружении
  — в 2000 году вооружённые силы Ботсваны получили 20 снятых с вооружения австрийской армии танков SK-105, по состоянию на начало 2022 года 20 танков SK-105 оставались на вооружении бронетанковой бригады армии Ботсваны
  — 111 SK-105
  — Полисарио имеет трофейные марокканские SK-105.
  — 48 SK-105, по состоянию на 2009 год

Примечания

Литература 
 Австрийский легкий танк // "Зарубежное военное обозрение", № 5, 1980. стр.76-77
 

Танки по алфавиту
Танки Австрии
Лёгкие танки
Истребители танков
Самоходная артиллерия по алфавиту
SK 105
SK 105
Танки с четырёхтактным дизелем